Дом слепоглухих в Пучково — учебно-реабилитационный центр-комплекс в Новой Москве, созданный с целью помощи и поддержки лиц с одновременным нарушением слуха и зрения — слепоглухих.

Общие сведения 

Основателем «Дома слепоглухих» является некоммерческая организация — межрегиональная общественная организация инвалидов "Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». Президентом ОСПСГ «Эльвира» является Сироткин Сергей Алексеевич, кандидат философских наук, слепоглухой, инвалид I гр. по зрению (и слуху). Исполнительный директор общества «Эльвира» и духовник «Дома слепоглухих» — священник Лев Аршакян.
«Дом слепоглухих»- благотворительный проект, успешно реализуется с 2013 года. Слепоглухие люди не живут в «Доме слепоглухих» постоянно, а приезжают на обучение сроком на 1 −2 месяца.

Программа обучения 
Слепоглухие подопечные «Дома слепоглухих» обучаются по 4 основным программам:
 Азбука Брайля — основное средство для чтения и письма, придуманное слепым юношей Луи Брайлем в 19 веке специально для незрячих людей.
 Компьютерная грамотность. Благодаря современным технологиям, например, компьютерной приставке Брайля, слепоглухой человек может без проблем пользоваться компьютером и мобильными гаджетами. Это выводит его из изоляции и открывает для него весь мир.
 Социальная адаптация. Обучение бытовым навыкам, готовке, ориентированию в пространстве и так далее.
 Обучение прикладным ремеслам и творчеству.
Кроме этого, в «Доме слепоглухих» инвалиды получают психологическую и духовную помощь, посещают экскурсии и различные культурные мероприятия, проходят программы физического оздоровления.

Еще здесь есть мастерские, где трудятся молодые инвалиды по слуху и зрению. Основателем Дома является общественная организация инвалидов «Эльвира» — старейшая в России организация помощи слепоглухим людям.

В 2019 году был открыт благотворительный фонд с одноименным названием «Дом слепоглухих». Кроме социализации, фонд оказывает адресную поддержку нуждающимся инвалидам по слуху и зрению. Это покупка лекарств и продуктов, помощь в лечении, юридическая и психологическая поддержка, поиск волонтеров.

Примечания 
 Темно и тихо: Дом слепоглухих. Православие и мир. PRAVMIR.RU
 «Дом слепоглухих» в Пучково. Места и люди. Радио Вера.
 
 «Дом слепоглухих» в Пучково. Радио Вера.
 
 Дом слепоглухих в деревне Пучково примет иностранных гостей. Новые округа.
 Дом слепоглухих в Пучково.
 Дом слепоглухих: создать альтернативу убийственной схеме.
 Безбарьерная среда появится вокруг Дома слепоглухих в Пучково.
 
 В Доме слепоглухих в деревне Пучково в Новой Москве открылись курсы сурдоперевода.
 Уроки милосердия на телеканале «Спас».
 Вышел в свет первый в России православный молитвослов для слепоглухих. Православие.ру.
 Волшебники душевного города.
 Семинар слепоглухих людей в Пучково. Всероссийское общество слепых
 Благотворительный арт-фестиваль «Дари добро».

Ссылки 
 Официальный сайт Дома слепоглухих в Пучково.
 Сайт общества слепоглухих.
 Дом слепоглухих в Пучково ВКонтакте
 Дом слепоглухих в Пучково на Фейсбуке
 Дом слепоглухих в Пучково в Инстаграм

Медицинские учреждения Москвы
Слепоглухие